Jabber Jaw – serie televisiva animata  prodotta da Hanna-Barbera
 Moose Jaw – città del Canada nella provincia del Saskatchewan
 Tigers Jaw – gruppo musicale statunitense
 Trap Jaw – personaggio immaginario creato nel 1981 da Mattel
 Volo open jaw – itinerario di volo alternativo a quello di andata e ritorno